Темпти-рапташ — верховный правитель (суккаль-мах) Элама, правивший около 1625—1605 годов до н. э., из династии Эпартидов.

Темпти-рапташ был, видимо, племянником Кутир-Шилхаха I, в правление которого он был наместником Суз. С Темпти-рапташа начинается восьмое поколение царей династии Эпартидов. С этого времени наши основные источники — правовые документы из Суз — становятся всё более редкими.

Поначалу Темпти-рапташ правил без наместника Суз, но в конце концов назначил на эту должность Кудузулуша III, который и сменил его на посту верховного правителя после его смерти.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Правители Элама
Правители Азии XVII века до н. э.